Владимир Александрович Вишневский:
 Вишневский, Владимир Александрович (род. 1937) — советский и российский хирург, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии РФ и Премии Правительства РФ.
 Вишневский, Владимир Александрович (1920—2000) — деятель русской эмиграции, председатель РОВС.